Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken bezeichnet

 eine Fraktion in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, siehe Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken (PACE)
 eine ehemalige Fraktion im Europäischen Parlament, siehe Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken (1989–1993)